1. ŽNL Krapinsko-zagorska u sezoni 2016./17. predstavlja 1. rang županijske lige u Krapinsko-zagorskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojila momčad Inkop iz Poznanovca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)

Ažurirano 19. srpnja 2017. godine

Povezani članci 
 1. ŽNL Krapinsko-zagorska
 2. ŽNL Krapinsko-zagorska 2016./17.
 MŽNL Središte Zagreb 2016./17.
 1. ŽNL Karlovačka 2016./17.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije 
 nskzz.hr, 1. ŽNL Krapinsko-zagorska

Izvori 
 
 nskzz.hr, 1. ŽNL Krapinsko-zagorska , pristupljeno 19. srpnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 5. rang - 1. ŽNL
 nskzz.hr, arhiva glasila NS Krapinsko-zagorske županije , pristupljeno 19. srpnja 2017.
 nskzz.hr, Rezultati 26. kola 1. ŽNL, 22. kola 2. ŽNL i 30. kola MŽNL , objavljeno 5. lipnja 2017., pristupljeno 19. srpnja 2017. 
 nskzz.hr, Službeno glasilo NSKZŽ, br. 25/2017, objavljeno 14. lipnja 2017., preuzeto 19. lipnja 2017.
 

Krapinsko-zagorska-1
2016-17